Little Things —traducible al español como Cosas pequeñas o Pequeñas cosas— puede referirse a:

 «Little Things», canción de Bush.
 «Little Things», canción de Good Charlotte.
 «Little Things», canción de One Direction.
 «The Little Things», canción de Colbie Caillat.